

Ниша — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Ниша — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Ниша — річка в Удмуртії, ліва притока Вали